Kiefert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kiefert (1905–1966), deutscher Kommunist
 Jürgen Kiefert (* 1941), deutscher Fußballspieler